

Personnes 
 Ville Valo, chanteur et auteur-compositeur finlandais principalement connu comme le chanteur du groupe HIM
 Laurent Valo, acteur français sourd de naissance
 Aleksanteri Ahola-Valo intellectuel, artiste et architecte finnois

Film 

 Valo, sorti en 2005, réalisé par Kaija Juurikkala.

Voir aussi 
 
Patronyme breton